Turmero (rijeka), u Venezueli
 Turmero (grad), u Venezueli